Irlands landslag i innebandy kan betyda:

Irlands damlandslag i innebandy
Irlands herrlandslag i innebandy